Aleksander Semak, ruski hokejist, * 11. februar 1966, Ufa, Rusija.

Semak je v sovjetski ligi igral za kluba Salavat Julajev Ufa in Dinamo Moskva, skupno je na 380-ih prvenstvenih tekmah dosegel 162 golov, v drugem delu kariere je igral za večje število klubov, tudi za NHL klube New Jersey Devils, New York Islanders, Tampa Bay Lightning in Vancouver Canucks. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato, srebrno in bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 120-ih tekmah, na katerih je dosegel 35 golov.

Pregled kariere 

|-
| Salavat Julajev Ufa
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 13
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Sovjetska 2. liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 84
|
| 5
| 9
| 8
| 17
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Sovjetska 2. liga
| 84/85
|
| 47
| 19
| 17
| 36
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 7
| 4
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 22
| 9
| 7
| 16
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 3
| 6
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 20
| 8
| 28
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 7
| 3
| 0
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 47
| 21
| 14
| 35
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
| 18
| 10
| 28
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 43
| 23
| 11
| 34
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 46
| 17
| 21
| 38
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 5
| 5
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 26
| 10
| 13
| 23
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 91/92
|
| 25
| 5
| 6
| 11
| +5
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Utica Devils
| AHL
| 91/92
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 92/93
|
| 82
| 37
| 42
| 79
| +24
| 70
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 93/94
|
| 54
| 12
| 17
| 29
| +6
| 22
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Ruska liga
| 94/95
|
| 9
| 9
| 6
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 94/95
|
| 19
| 2
| 6
| 8
| -4
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 94/95
|
| 22
| 5
| 5
| 10
| -3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 95/96
|
| 69
| 20
| 14
| 34
| -4
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 96/97
|
| 18
| 2
| 1
| 3
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 96/97
|
| 23
| 10
| 14
| 24
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Las Vegas Thunder
| IHL
| 96/97
|
| 13
| 11
| 13
| 24
|
| 10
|
| 3
| 0
| 4
| 4
|
| 4
|-
| Chicago Wolves
| IHL
| 97/98
|
| 67
| 26
| 35
| 61
|
| 90
|
| 22
| 10
| 17
| 27
|
| 35
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 98/99
|
| 70
| 20
| 42
| 62
|
| 62
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| EHC Freiburg
| Nemška 2. liga
| 99/00
|
| 42
| 27
| 47
| 74
|
| 84
|
| 10
| 12
| 12
| 24
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Ruska liga
| 00/01
|
| 43
| 17
| 20
| 37
|
| 148
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Ruska liga
| 01/02
|
| 48
| 16
| 21
| 37
| +11
| 100
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 02/03
|
| 48
| 10
| 13
| 23
| +3
| 42
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 6
|-
| Severstal Čerepovets
| Ruska 3. liga
| 03/04
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovets
| Ruska liga
| 03/04
|
| 28
| 5
| 5
| 10
| -7
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MVD
| Ruska 2. liga
| 04/05
|
| 25
| 1
| 9
| 10
| +3
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1115
| bgcolor="#7FFF00" | 412
| bgcolor="#7FFF00" | 453
| bgcolor="#7FFF00" | 865
| bgcolor="#7FFF00" | +32
| bgcolor="#7FFF00" | 1181
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 49
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti Salavat Julajev Ufa
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Utica Devils
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Syracuse Crunch
Hokejisti Las Vegas Thunder
Hokejisti Chicago Wolves
Hokejisti Albany River Rats
Hokejisti EHC Freiburg
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti HK MVD
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih